Cohen-Hadria :

 Élie Cohen-Hadria (1898 - 1987), médecin et militant socialiste franco-tunisien
 Sarah Cohen-Hadria (née en 1986), actrice française 
 Victor Cohen Hadria (né en 1949), écrivain français